Tetrode har flere betydninger:

 Tetrode - en elektronisk komponent med fire aktive elektroder:
 Tetrode - elektronrør.
 Tetrode-transistor - flere typer af halvlederbaserede transistorer (med fire aktive elektroder):
 Dobbel-gate-felteffekttransistor
 dobbel-gate-MESFET
 Dobbel-gate-MOSFET
 Tetrode (biologi) - en elektrode anvendt indenfor biologi til at måle neurale signaler.
 Sackur–Tetrode-ligning - en ligning for entropien af en monatomisk klassisk idealgas.
 Hugo Tetrode - en hollandsk fysiker (1895-1931)
 Willem Danielsz van Tetrode - en hollandsk skulptør (ca. 1530 - ca. 1587)